Sant Joan kan avse:

 Sant Joan – katalanska för Sankt Johannes

Geografi

Spanien 

 Sant Joan Despí (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Joan Despí (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Joan d'Alacant (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 
 San Juan de Alicante (ort i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Sant Joan de Labritja (kommun), Balearerna, Illes Balears, 
 Sant Joan de Labritja (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears, 
 Sant Joan de Vilatorrada (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Joan de Vilatorrada (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Joan (kommun i Spanien) – en kommun på Mallorca

Se även
Aeroport de Son Sant Joan – en internationell flygplats på ön Mallorca

Se även
Saint John – flera
San Juan – flera
Saint Joan – flera

Robotskapade Spanienförgreningar